Fiola Attila (Szekszárd, 1990. február 17. –) magyar válogatott labdarúgó, posztját tekintve hátvéd, jelenleg a MOL Fehérvár FC játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Paksi FC 
A Paksi SE utánpótlásában nevelkedett, játszott a harmadosztályban szereplő Paksi FC II-ben is.
Először első osztályú mérkőzésen 2009. április 18-án lépett pályára csereként a ZTE ellen 1–1-re végződött bajnokin. Abban az évben még kétszer kapott lehetőséget Gellei Imrétől, a Győri ETO és a DVSC ellen. Mindháromszor csere volt, összesen 43 percet töltött a pályán.

A 2009–2010-es bajnokság őszi félévében egyszer kapott egy percnyi lehetőséget, tavasszal viszont már rendre a csapat tagja volt. A Ligakupa február 20-i, Haladás elleni összecsapásán agyrázkódás miatt le kellett cserélni, miután Halmosi Péter megütötte.

Puskás Akadémia 
A 2014-2015-ös idény téli átigazolási időszakában a felcsúti Puskás Akadémia FC-hez igazolt.

Videoton FC 
2016. augusztus 31-én a Videotonhoz szerződött.

A válogatottban 

2010-ben bemutatkozott U21-es válogatottban.

2013. augusztus 5-én Egervári Sándor szövetségi kapitány meghívta a felnőtt válogatott csehek ellen készülő keretébe. 2014. október 14-én Dárdai Pál a Feröer-szigetek ellen a szünetben cserélte be. A válogatott meghatározó játékosává vált, részt vett a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságon is, ahol az Ausztria elleni 2–0-s győzelemmel végződő csoportmérkőzést végigjátszotta, ám sérülés miatt már nem lépett pályára a torna többi mérkőzésén.

2021. március 31-én Andorra la Vella Nemzeti Stadionjában szerezte első gólját a válogatottban a 4–1-re megnyert világbajnoki selejtező mérkőzésen.

2021. június 1-jén Marco Rossi szövetségi kapitány nevezte őt a magyar válogatott Európa-bajnokságra készülő 26 fős keretébe. A franciák elleni, 1–1-re végződő második csoportmérkőzésen ő szerezte a magyar válogatott gólját. A kontinenstornán a magyar válogatott mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépett.

Sikerei, díjai 
  Paksi FC
 Ligakupa:
 győztes: 2010–11
 döntős: 2009–10
 Magyar bajnokság:
 ezüstérmes: 2010–11

 Videoton
Magyar bajnok: 2017–18
 Magyar labdarúgó-bajnokság ezüstérmes: 2016–17, 2018–19, 2019–20
 Magyar kupagyőztes: 2018–19

A válogatottal 
 Magyarország:
 Európa-bajnokság-nyolcaddöntő : 2016

Statisztika

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk 

1990-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Paksi FC labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
A Videoton labdarúgói
Szekszárdiak
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók